Villa Inferno – frazione del comune italiano di Cervia
Villa Inferno – album degli Zen Circus